Schmollertsgraben ist Name oder Namensbestandteil zweier Bäche im Gebiet der Stadt Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:

 Großer Schmollertsgraben, rechter Oberlauf des Katzenbachs (zur dort Erfa genannten Erf) bis etwa Steinfurt
 Schmollertsgraben (Amorsbach), rechter Oberlauf des Amorsbach-Oberlaufes Ochsengraben bei Külsheim